

Pâtisserie 

 Une tarte à la crème est une tarte garnie d'un appareil à base de crème ou d'une crème pâtissière

Projectile 

 Lancée ou écrasée sur quelqu'un (entartage), la tarte à la crème devient un projectile.

Expression 

 Tarte à la crème est une expression qui, depuis Molière, signifie banalité, poncif, platitude.

Voir aussi 

 Tarte à la crème story, San-Antonio, Paris, Fleuve noir. 1980 .
Polysémie ( expression qui a plusieurs sens différents)

Notes et références